Onderdistrict in Indonesië
 Alang Alang Lebar (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Palembang in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Alang Alang Lebar (plaats), een plaats in het regentschap gebied Palembang in de provincie Zuid-Sumatra